Balice (gromada w powiecie buskim) (buski/chmielnicki/buski)
 Balice (gromada w powiecie krakowskim)